Bailleul Communal Cemetery (Hainaut), een begraafplaats gelegen in het Belgische dorp Bailleul.
Bailleul Communal Cemetery (Noorderdepartement), een Britse militaire begraafplaats gelegen in de Franse plaats Belle (Bailleul)
Bailleul Communal Cemetery (Somme), een begraafplaats gelegen in de Franse plaats Bailleul